Musayev ist der Familienname folgender Personen:

 Fozil Musayev (* 1989), usbekischer Fußballspieler
 Səlim Musayev (* 1937), aserbaidschanischer Botaniker
 Tofiq Musayev (* 1989), aserbaidschanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer